Карби́д алюми́ния (алюмокарби́д) — бинарное неорганическое соединение алюминия с углеродом. Химическая формула — .
Устойчиво до 1400 °C.

Получение и свойства
Карбид алюминия получается прямой реакцией алюминия с углеродом в дуговой печи:
 

Небольшое количество карбида алюминия является нормой в примеси технического карбида кальция. В электролитическом производстве алюминия данное соединение получается как продукт коррозии в графитовых электродах.

Получается при реакции углерода с оксидом алюминия:

Химические свойства 
При реакции с водой или разбавленными кислотами карбид алюминия образует метан:
 
 
Реагирует с водородом:
 
 с кислородом:
 
Реагирует с концентрированным гидроксидом натрия и водой, образуя комплексную соль — тетрагидроксоалюминат натрия и метан:

Физические свойства 
 Показатель преломления (для D-линии натрия): 2,7 (20 °C)
 Стандартная энергия Гиббса образования (298 К, кДж/моль): −196
 Стандартная энтропия образования (298 К, Дж/моль·K): 88,95

Применение 
Карбид алюминия иногда используется в пиротехнике, для достижения эффекта искр. Можно использовать в качестве абразива в режущих инструментах. Имеет приблизительно такую же твердость как топаз. Используется в качестве химического реагента для определения содержания трития в воде.

Примечания 

Соединения алюминия
А